Луций Требелий може да се отнася за:

 Луций Требелий (трибун 67 пр.н.е.), политик на Римската република
 Луций Требелий (трибун 47 пр.н.е.), политик на Римската република